Andrzej Piwowarczyk (1919-1994) – powieściopisarz
 Andrzej Piwowarczyk (1954-2008) – reżyser teatralny
 Andrzej Piwowarczyk (1930-2006) – regionalista